Blindgänger bezeichnet:
 Blindgänger, nicht explodierte Munition

 Blindgänger (1977), niederländisches Filmdrama
 Blindgänger (1983), Schweizer Dokumentarfilm
 Blindgänger (2015), deutscher Fernsehfilm
 Versager (umgangssprachlich)

Siehe auch:

 Die Blindgänger (2004), Kinder- und Jugendfilm
 Blindgänger vom Dienst, dänischer Spielfilm von 1963